Ел Агвита има више значења:

 Ел Агвита (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Агвита (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Агвита (Сан Николас Толентино), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику